«КДВ Групп» (бывш. «Кондитерский дом Восток») — один из крупнейших российских пищевых холдингов России, специализирующийся на выпуске снэков, кондитерских изделий, соусов и других продуктов. Производит более 80 тонн продукции в час. Главный офис находится в Томске.

В рейтинге Forbes крупнейших частных компаний России за 2019 год компания занимала 77-е место. По данным РБК, совокупная выручка холдинга за 2016 год составила 95,3 миллиарда рублей. Численность персонала — 25 тысяч человек (2019). Руководитель и собственник — Денис Штенгелов.

История холдинга 
Компания образована в 1994 году в Томске Денисом Штенгеловым и его бывшими однокурсниками по Томскому университету.

Денис Штенгелов — сын Николая Штенгелова, который долгое время являлся директором совхоза «Нелюбинский» в Томском районе. Ныне Н. Штенгелов проживает на Украине, где имеет сельскохозяйственные активы и является депутатом Аграрной партии. Первые деньги Штенгелов заработал в середине 1990-х, когда вместе с друзьями организовал склад, с которого мелким оптом продавал семечки пенсионерам, чтобы те торговали ими на улицах. Позже стал продавать семечки кондитерским фабрикам. В 1997 году выкупил одну из них в посёлке Яшкино Кемеровской области. Две сестры и брат Дениса Штенгелова в разное время были сотрудниками и владельцами как компаний холдинга КДВ, так и собственных проектов, а также участвовали в деятельности совхоза «Нелюбинский».

В 1997 году бизнесмены приобрели «Яшкинский пищекомбинат», в то время выпускавший печенье, и компания была переименована в «Яшкино». В 2002 году компания вновь была переименована — в «КДВ-групп». В 2008 году ассортимент расширен за счёт приобретения ЗАО «Бриджтаун фудс» (сухарики «Три корочки», чипсы «Хрустящий картофель») и в 2009 году холдинга «Сибирский берег» («Кириешки», «BeerKa») — лидеров российского рынка снэков на то время. В последующем холдинг расширяется в ритейле (проект «Ярче!», начатый в 2015 году) и в сфере спортивной индустрии (проект «Кенгуру»). С 2021 года холдинг вышел на рынок в США, основав компанию «KDV USA» и купив местную кондитерскую фабрику. Также у холдинга есть своя футбольная команда.

В октябре 2021 года «KDV» купила у «Unilever» бизнес по производству «Calvé» на территории России и СНГ и «Балтимор», включая фабрику в Туле.

Фабрики холдинга 
 «Яшкинcкий пищекомбинат», «КДВ Яшкино», посёлок Яшкино — крупнейшее кондитерское предприятие в Кузбассе (1,6 тысяч работников).
 Кондитерская фабрика «Красная звезда», Томск, с 2013 года.
 «Кузбасский пищекомбинат», Новокузнецк, с 2013 года — около 16 500 тонн колбасной продукции и 7300 тонн полуфабрикатов в год, комбикормовый завод, свинокомплекс «Боровково» (9660 тонн свинины в год), выручка — 3,5 миллиардов рублей, чистая прибыль — 55,3 миллионов рублей. С 2017 называется «Роспозитивимпульс».
 «Сибирский берег» («Кириешки», «BeerKa»), Новосибирск, куплен за 100—115 млн $, с 2009 года.
 Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» в городе Озёры Московской области стоимостью 1,4—1,5 миллиардов рублей, с 2016 года.
 «КДВ Воронеж» — кондитерская фабрика в деревне Богданово Воронежской области, самая крупная производственная площадка производителя. Объём вложений — 15 миллиардов рублей, объём выпускаемой продукции — около 150 тонн в сутки, с 2015 года.
 «КДВ Яшкинская мельница» — мукомольное производство в селе Поломошное стоимостью 1,7 миллиардов рублей..
 Тепличный комплекс в Яшкинском районе. Площадь теплиц 10 гектаров, инвестиции — 2,1 миллиарда рублей.
 «Бриджтаун фудс» (сухарики «Три корочки»), с 2008 года.
 Группа «Золотой терем», марка «Баренцев», Ржев Тверской области, выручка — 2,2 миллиарда рублей, прибыль — 442 миллиона рублей.
 Завод на Алтае.
 Завод в Ташкенте.
 Кондитерская фабрика «Глобус» в Ульяновске, с 2017 года.
 Кондитерская фабрика «Гранъ» (печенье «Заварные пышечки», «Заварики») в Федино, с 2017 года, затем переименована в «КДВ Воскресенск».
 Сеть супермаркетов шаговой доступности «Ярче!» — более 550 магазинов, выручка — 9 миллиардов рублей, прибыль — 77,1 миллионов рублей (2016)..
 Фабрика в Краснодарском крае (ООО "КДВ Краснодар"), Белоглинский район, село Белая глина - производство семечек "Бабкины семечки".

Бренды 
 «Яшкино»
 «Бабкины семечки»
 «Кириешки»
 «O’Zera»
 «Бонди»
 «Babyfox»
 «Хрустящий картофель»
 «Чипсоны»
 «Mini Free»
 «BEERка»
 «Calve»
 «Балтимор»
 «Bottega del Sole»
 «Своя мельница»
 «Djazzy»
 «Gardelli»
 «Бомбастер»
 «Галерея вкусов»
 «Зеленый попугай»
 «Золотая чайхана»
 «Крут Фрут»
 «Крошка Лёва»
 «Мачо Хит»
 «Маяма»
 «Морские»
 «Мэлори»
 «Озёрский сувенир»
 «Ореховичи»
 «Фруктовичи»
 «El Alino»
 «Etre»
 «Fan»
 «Flint»
 «Forsite»
 «Impulse»
 «Krutonoff»
 «Lifely»
 «Maestro Gusten»
 «Medino»
 «Nina Farina»
 «Nut story»
 «PROчипсы»
 «Smart formula»
 «Tondi»
 «Verano»
 «Yota»
 «3 корочки»

Примечания 

Компании Томска
Предприятия Томска
Производители продуктов питания России